Osoby:
 Andreas Meyer-Mader – niemiecki wojskowy
 Günther Mader – austriacki narciarz
 Logan Mader – amerykański muzyk
 Rebecca Mader – brytyjska aktorka

Zobacz też:
 Mäder